296 км, 296-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

296 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755940

296 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 269012
 296 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810438
 296 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 065946
 296 км (платформа Костромского направления) - остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 310791
 296 км (платформа Даниловского направления) — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 315210
 296 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863399
 296 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 846139

 296 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 042932

296 км — пост, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448253
 296 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 454112